

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Popioły – opuszczona wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Wielka Nieszawka

Miejscowości na Białorusi 

 Popioły – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
 Popioły – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Łomasze.

Inne 
 Popioły – powieść Stefana Żeromskiego
 Popioły – film Andrzeja Wajdy
 Popioły – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Budry

Zobacz też 
 Popiół
 Popielarnia, Popielarze, Popiele, Popielewo
 Ulica Popioły w Łodzi